Transport v Srbiji vključuje prevoz po cesti, železnici, vodi in zraku. Cestni promet vključuje obsežno omrežje večjih (t.i. državnih) in manjših (t.i. občinskih) cest. Železniški promet je dokaj razvit, čeprav dvotirni in elektrifikacija nista zelo pogosti. Vodni promet se vrti okoli rečnega prometa, medtem ko zračni promet okoli dveh glavnih mednarodnih letališč v državi.

Glej tudi 

 Turizem v Srbiji

 Gospodarstvo Srbije

Sklici